Адриен Тео (; род. 18 сентября 1984 года, Тарб) — французский горнолыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в супергиганте, участник Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, победитель трёх этапов Кубка мира. Специалист скоростных дисциплин.

В Кубке мира Тео дебютировал в 2004 году, в декабре 2010 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний день имеет 13 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира, в том числе три победы. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира является для Тео 12-е место в сезоне 2010/11.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стартовал в трёх дисциплинах: скоростной спуск — 16-е место, комбинация — 12-е место, супергигант — 13-е место.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи показал следующие результаты: скоростной спуск — 18-е место, супергигант — 11-е место, суперкомбинация — 17-е место.

Принял участие в горнолыжных соревнованиях в рамках зимних Всемирных военно-спортивных игр 2010 года, где первенствовал в гигантском слаломе.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Salomon.

Победы на этапах Кубка мира (3) 
По состоянию на 6 января 2016 года

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com
 Сайт Адриена Тео

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Тарбе
Горнолыжники Франции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года